Vignes (Pireneje Atlantyckie) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Vignes (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Vignes (Lozère) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon